Realita (lat. realitas od res, věc) může znamenat:
 skutečnost – to, co je, případně souhrn všeho, co je, na rozdíl od pouhých představ, iluzí, přání, možností atd.
 právní skutečnost
 nemovitá věc, nemovitý majetek.

jiné
virtuální realita
alternativní realita

Související články 
 reality
 realismus

Externí odkazy